Tayna, właściwie Doruntina Shala (ur. 14 grudnia 1996 w Prizrenie) - kosowska raperka.

Teledyski

Przypisy 

Urodzeni w 1996
Ludzie urodzeni w Prizrenie
Ludzie związani z Prisztiną
Kosowscy raperzy
Muzycy rhythmandbluesowi
Kosowscy Albańczycy